Marie Antoinette kan syfta på

 Marie-Antoinette (1755–1793), en fransk drottning

Filmer 
 Marie Antoinette (film, 1938) – en amerikansk film i regi av W.S. Van Dyke
 Marie Antoinette (film, 1956) – en fransk/italiensk film i regi av Jean Delannoy, originaltitel Marie-Antoinette reine de France
 Marie Antoinette (film, 2006) – en amerikansk film från 2006 i regi av Sofia Coppola

Se även 
 Maria Antonia – flera personer